Список країн за виробництвом жита представлений станом на 1990, 2000, 2009 і 2016. У списку представлена ​​заснована на даних ФАО статистика країн, які виростили понад 100 тисяч тонн жита в 2009.

Посилання 
 Complete list, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН

жита